Törnebohm ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Elis Törnebohm (1838–1911), schwedischer Geologe
 Håkan Törnebohm (* 1919), schwedischer Philosoph